Onstott ist der Familienname folgender Personen:

 Kyle Onstott (1887–1966), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tullis Onstott (1955–2021), US-amerikanischer Geologe